Шкода рапид је назив који користи чешка ауто-индустрија Шкода Ауто за неколико аутомобила:

 Шкода рапид (1935), Шкодин аутомобил из 1935. године
 Шкода рапид (1984), Шкодин аутомобил који се производио од 1984. до 1990. године
 Шкода рапид (2011), индијска верзија заснована на моделу Фолксваген венто из 2010. године
 Шкода рапид (2012), модел за међународно тржиште

Шкода